Het ATP-toernooi van Cincinnati 2017 (met de officiële naam Western & Southern Open) werd van 13 tot en met 20 augustus 2017 in de Amerikaanse stad Cincinnati gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2017 trok 194.373 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati